Тьерри́ — многозначное название.

 Тьерри — французское мужское имя, вариант имени Теодорих, ср. Терри. Известные носители:

Носители известные по имени 
 Тьерри I (ок. 965—1026) — граф Бара и герцог Верхней Лотарингии.
 Тьерри I (ок. 1045—1105) — второй граф Монбельяра, Феррета и Альткирха, граф Бара и сеньор Муссона.
 Тьерри I (ум. после 791) — граф Отёна, Макона и Вьенна.
 Тьерри II (ум. 1115) — герцог Лотарингии.
 Тьерри II (1076/1081—1163) — граф Монбельяра.
 Тьерри II (ум. после 826) — граф Отёна.
 Тьерри III (ум. 826/830) — граф Отёна.
 Тьерри Казначей (ок. 810—882/883) — граф Отёна, сеньор Перреси и Божи.
 Тьерри из Шартра — философ-схоласт.
 Тьерри Эльзасский (ок. 1099/1101—1168) — граф Фландрии.
 Тьерри I (VII) (ум. ок. 877), граф Вермандуа
 Тьерри III (VIII) (ум. после 876), граф Вексена.

Монархи 
Имя четырёх франкских королей династии Меровингов.
 Тьерри I
 Тьерри II
 Тьерри III
 Тьерри IV

Другие правители 
 Тьерри I — см. Теодорих I (значения).
 Тьерри II — см. Теодорих II (значения).

Известные носители имени 
 Анри, Тьерри (род. 1977) — французский футболист
 Лермитт, Тьерри (род. 1952) — французский киноактёр
 Мейсан, Тьерри (род. 1957) — французский публицист

Фамилия, производная от имени 
 Тьерри, Амедей (1797—1873)— французский историк; младший брат Огюстена.
 Тьерри, Мелани (род. 1981) — французская актриса.
 Тьерри, Марк-Антуан де (Marc-Antoine Thierry; 1732—1792) — французский барон, мэр Версаля, слуга Людовика XVI.
 Тьерри, Огюстен (1795—1856) — французский историк; старший брат Амедея.
 Тьере, Джеймс — внук Чарли Чаплина, акробат, танцовщик, мим, актёр и режиссёр.
 Тьерри, Жильбер Огюстен (1840—1915) — французский литератор.
 Тьерри, Эдуар (1813—1894) — французский театральный деятель и литератор.

Географические названия, производные от имени 
 Шато-Тьерри (значения)

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки